Womersley kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Womersley
 Hugh Brian Spencer Womersley
 Hugh Bryan Spencer Womersley

Robotskapade auktorsförkortningar